La jauría  steht für:

 La Jauría (Film), kolumbianisch-französisches Filmdrama von Andrés Ramírez Pulido (2022)
 La jauría, chilenische Dramaserie (2020), siehe Die Meute (Fernsehserie)